FEF est un sigle qui peut désigner :
 Fédération des étudiants francophones, en Belgique ;
 Fédération évangélique de France ;
 Fédération d'Équateur de football ;
 Fédération européenne de futsal ;
  (en français, champ oculomoteur frontal).